Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушна пушка 10 метара у мушкој конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 8. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.

Учествовала је укупно 50 стрелаца из 33 земље, а такмичење се одвијало у два дела. У квалификацијама пуцало се у 6 серија по десет метака, а пласман у финале остварило је 8 најбољих из квалификација. У финалу се гађало још 20 пута, а сваки погодак вредновао се од 0,1 до 10,9 бодова. Након осам серија стрелац са најлошијим резултатом напушта такмичење, потом следе по две серије након којих најслабији напушта такмичење, и тако до коначног двобоја два најбоља такмичара. 

Најбољи резултат у квалификацијама и у финалу остварио је репрезентативац Италије Николо Кампријани који је освојио златну медаљу, сребро је припало Украјинцу Сергеју Кулишу, док је бронзану медаљу освојио Рус Владимир Маслеников. 

У квалификацијама су учестовала и два српска стрелца, али ниједан од њих није успео да се квалификује за финале. Милутин Стефановић је био 12. са погођена 624,3 круга, док је Миленко Себић заузео 33. позицију са погођених 620 кругова.

Освајачи медаља

Квалификације 
У квалификацијама се пуцало у 6 серија са по 10 метака, а пласман у финале остварило је 8 најбоље пласираних стрелаца.

Финале

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати квалификација 
 Званични резултати финала 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.